Personen
Michail Nesterov (1862-1942), een Russisch schilder
Pjotr Nesterov (1887-1914), een Russisch piloot en luchtvaartpionier, waarnaar de stad Zjovkva tussen 1951 en 1992 was vernoemd.
Stepan Nesterov,  Russisch militair uit de Tweede Wereldoorlog, de  stad Nesterov in de oblast Kaliningrad is naar hem vernoemd
Plaatsen

 Nesterov (stad) stad in de Russische oblast Kaliningrad